Harmontown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harmontown (Arkansas)
 Harmontown (Mississippi)
 Harmontown (Pennsylvania)